Vanibandha är ett släkte av svampar. Vanibandha ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vanibandha